|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Connecticut Open) van 2017 vond plaats van zondag 20 tot en met zaterdag 26 augustus 2017 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Het was het laatste toernooi in de 2017-editie van de US Open Series.

Het toernooi van 2017 trok 50.599 toeschouwers.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, was de titelverdedigster – zij verloor in de halve finale van de latere winnares.

De ongeplaatste Australische Darja Gavrilova won het toernooi – in de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in drie sets. Het was haar eerste WTA-titel.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde al in de eerste ronde – zij moest de duimen leggen voor de Belgische kwalificante Elise Mertens.

De Belgische Kirsten Flipkens wist zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van de latere winnares. Ook haar landgenote Elise Mertens kon zich via de kwalificaties plaatsen – zij bereikte de halve finale, die zij verloor van Dominika Cibulková.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Sania Mirza uit India en Monica Niculescu uit Roemenië verloren meteen hun openingswedstrijd.

Het als vierde geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Xu Yifan won het toernooi – in de finale versloegen zij het als tweede geplaatste duo Ashleigh Barty en Casey Dellacqua. Het was hun tweede gezamenlijke titel, beide in 2017. De Canadese Dabrowski had daarnaast drie eerdere titels met andere partners, de Chinese Xu Yifan vijf.

De Nederlandse Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson bereikten de tweede ronde.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte samen met de Nederlandse Demi Schuurs eveneens de tweede ronde.

De Belgische Elise Mertens en haar Tsjechische partner Kristýna Plíšková bereikten de halve finale.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

New Haven 2017
New Haven